Mando bezeichnet:
 Mando Corporation, südkoreanischer Automobilzulieferer

Mando ist der Familienname folgender Personen:
 Fawaz Iyad Mando (* 1978), syrischer Fußballspieler
 Friso Mando (* 1990), surinamischer Fußballspieler
 Marcello Mandò (1933–2002), italienischer Schauspieler
 Michael Mando (* 1981), kanadischer Schauspieler
 Yacouba Mando, burkinischer Fußballspieler

sowie der Künstlername von
 Mando (Sängerin) (* 1966), griechische Popsängerin

Siehe auch:
 Mandø, dänische Insel an der Westküste Jütlands
 Mando Diao, schwedische Rock-Band
 Mandopop